Världsmästerskapet i basket för herrar 1978 spelades i Manila och Quezon City i Filippinerna 1–14 oktober 1978. Turneringen vanns av Jugoslavien före Sovjetunionen och Brasilien.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsmatcher (9–14)
Lag som spelade i samma grupp i den preliminära omgången har resultaten med sig mot lag som gått vidare. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Semifinalomgång
Filippinerna var direktkvalificerad till finalomgången som värdnation, Sovjetunionen var direkt kvalificerad till finalomgången som regerande världsmästare. 

Lag som spelade i samma grupp i den preliminära omgången har resultaten med sig mot lag som gått vidare. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Placeringsmatcher (1–8)

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Bronsmatch

Final

Källor
Officiell hemsida

1978
Internationella baskettävlingar i Filippinerna
1978 i Filippinerna
Basketsäsongen 1978/1979